Hayden Stoeckel (1984), nageur australien ;
 Karl Stoeckel (1986), militant politique français.